Mohamed Noureddine Zubya (* 20. März 1989 in Tripolis) ist ein libyscher Fußballspieler auf der Position eines Mittelfeldspielers.

Karriere 
Zubya ist 1,87 Meter groß. Er spielte beim libyschen Erstligisten Al-Ittihad. 2012 wechselte er zu FK Partizan Belgrad. 2013 verließ er Europa wieder und wechselte zu JS Kabylie. Anschließend spielte er bei verschiedenen afrikanischen Vereinen, seit 1. Juli 2017 bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien.

Nationalmannschaft 
Seit 2009 spielt Zubya in der libyschen Nationalmannschaft und hat insgesamt 25 Spiele absolviert, das letzte am 11. Dezember 2021 gegen Gabon.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Libyen)
Fußballspieler (al-Ittihad, Tripolis)
Fußballspieler (al-Arabi, Kuwait)
Fußballspieler (FK Partizan Belgrad)
Fußballspieler (Al-Riffa SC)
Fußballspieler (JS Kabylie)
Fußballspieler (MC Oran)
Libyer
Geboren 1989
Mann